EAS steht für:
 EAS3 (Ein-Ausgabe-System), Softwarepaket zum Speichern und Verarbeiten binärer Gleitkommadaten
 Early Ammonia Servicer, Zusatztank der Internationalen Raumstation, siehe ISS-Expedition 15
 East Asia Summit, internationale Konferenz ostasiatischer Staaten
 Electronic Article Surveillance, „elektronische Artikelsicherung“, siehe Warensicherungssystem
 Elektrisch-akustische Stimulation, Kombination von Hörgeräte- und Cochleaimplantat-Technologien im selben Ohr
 Ellinika Amyntika Systimata (Ελληνικα Αμυντικα Συστηματα, „Griechische Verteidigungssysteme“), ein griechisches Rüstungsunternehmen, siehe EAS – Hellenic Defence Systems
 Emergency Alert System, das nationale Warnsystem der Vereinigten Staaten von Amerika
 Enterprise Application Software, englisch für Unternehmenssoftware
 Equivalent Air Speed, „äquivalente Fluggeschwindigkeit“, siehe Fluggeschwindigkeit #Äquivalente Fluggeschwindigkeit (EAS)
 Ernst-Abbe-Sportfeld, Sportanlage in Jena
 Euro Attractions Show, Fachmesse für Vergnügungsanlagen
 Europe Aéro Service, ehemalige französische Fluggesellschaft
 European Adhesive Specialist, siehe Klebfachkraft
 European Astronomical Society, europäische Astronomiegesellschaft
 European Atherosclerosis Society, europäische Fachgesellschaft für Arterioskleroseforschung und -behandlung
 Europol Analysis System, Fusion Center von Europol
 Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung
 Exchange ActiveSync, Synchronisationsprotokoll für mobile Endgeräte
 Flughafen San Sebastián in Spanien (IATA-Code)

Abkürzung